Dominikanerkirche St. Blasius  steht für
 Dominikanerkirche St. Blasius (Landshut)
 Dominikanerkirche St. Blasius (Regensburg)